Loksa – miasto w Estonii, w prowincji Harju
 Loksa – wieś w Estonii, w prowinji Harju, w gminie Kuusalu
 Loksa – wieś w Estonii, w prowincji Lääne Viru, w gminie Tamsalu.